La Serra de les Auberedes és una serra situada al municipi de Fulleda a la comarca de les Garrigues, amb una elevació màxima de 630 metres.

Referències 

Serres de Fulleda